Leona Detiège, une femme politique belge flamande (1942 -).
 Maya Detiège, une femme politique belge flamande (1967 -).